Дикие пальмы:
 Дикие пальмы (роман) — роман Уильяма Фолкнера
 Дикие пальмы (мини-сериал) — американский фантастический мини-сериал